La Ljetna liga prvaka (in serbo: Letnja liga šampiona, Lega estiva dei campioni) è stata una competizione calcistica disputata tra le formazioni di Prva Liga che erano riuscite a vincere almeno un campionato nel dopoguerra.  La manifestazione era gestita Federazione calcistica della Jugoslavia. Veniva disputata a fine luglio ed inizio agosto, prima dell'inizio del campionato. La prima edizione è stata quella del 1969, l'ultima del 1973.

Il torneo era stato concepito per rompere la monotonia dell'estate senza calcio e per alimentare il totocalcio del paese.

Squadre partecipanti 
Al torneo partecipavano le sei squadre che avevano vinto almeno un campionato dal dopoguerra in poi: Sarajevo, Hajduk, Dinamo, Stella Rossa e Partizan. Ad esse fu aggiunto nel 1972 lo Željezničar vincitore del campionato il mese precedente. Nell'ultima edizione vi fu la partecipazione della Nazionale Jugoslava.

Albo d'oro

Edizioni

1969

1970

1971

1972
Le squadre diventano sette: si aggiunge lo , "new-entry" nell'elenco delle squadre vincitrici della Prva Liga.

1973
Le squadre diventano otto: viene aggiunta la Nazionale Jugoslava. Cambia anche la formula della manifestazione: il torneo finisce dopo la terza giornata e verrà dichiarato vincitore chi sarà in testa al momento.

Note

Voci correlate 
Prva Liga

Collegamenti esterni 
  strategija.org, Fudbalski turniri: Letnja liga šampiona
  Nostalgia bianco-nera: Letnja liga šampiona

Competizioni calcistiche jugoslave